Натуральне число 672
 672 рік до нашої ери
 672 рік нашої ери